Bělá kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bělá (okres Havlíčkův Brod)
 Bělá (okres Opava)
 Bělá (okres Pelhřimov)
 Bělá (okres Semily)
 Bělá nad Radbuzou
 Bělá nad Svitavou
 Bělá pod Bezdězem
 Bělá pod Pradědem
 Bělá u Jevíčka

 Česká Bělá
 Dolní Bělá
 Horní Bělá
 Rohovládova Bělá

Zie ook 
 Bela (doorverwijspagina)
 Béla (doorverwijspagina)